Конрад II Пшемисл (око 1136 - 9. септембар 1191.) је био чешки војвода од 1189. године до своје смрти. Био је и први маркгроф Моравске од 1182. до 1189. године.

Биографија 
Конрад II је рођен између 1136. и 1140. године. Отац му је био Конрад II од Знојма, а мајка Марија Вукановић, ћерка рашког жупана Уроша I. Извори бележе да је био веома способан и мудар човек. Године 1176. избио је сукоб између Конрада и Собјеслава II, прашког војводе. Истовремено требало је да избије рат са Аустријом. На интервенцију Марије и Отона Вителсбаха, палатина Фридриха Барбаросе, њих двојица су се измирили. Године 1179. Конрад је постао владар целе Моравске, а потом се упустио у борбу за чешки престо. Војвода Фридрих је збачен од стране племства који на чело чешке државе постављају Конрада. На интервенцију Фридриха Барбаросе, Фридрих је на сабору у Регенсбургу враћен на престо, али је Конрад постао владар маркгрофовије Моравска која је изузета из Чешке. Конрад је био вазал немачког цара. Када је 1189. године изабран за чешког војводу, Чешка и Моравска поново су уједињене. Конрад је учествовао у походу немачког цара Хенриха VI против Норманске краљевине у Италији. Умро је 1191. године недалеко од Напуља. Сахрањен је најпре у манастиру Монте Касино, а затим су његови посмртни остаци пребачени у Праг. Иза себе није оставио деце. Супруга, Хелиха Вителсбах, га је надживела.

Породично стабло

Литература 
 
  (стр. 599-604)

Рођени 1136.
Умрли 1191.
Пшемисловићи
Војводе Чешке